Els Comdals (Manresa), barri de Manresa, Bages
 Els Comdals (Cervera), antiga granja de Cervera, la Segarra